La sigla PDV puede referirse a:
 Petróleos de Venezuela (PDVSA) empresa estatal venezolana de hidrocarburos.
 Partido de la Razón (Partei der Vernunft), partido político alemán.
 Polidnavirus (Polydnaviridae), familia de virus que infecta insectos.
 Phocine distemper virus, virus ARN de la familia paramyxoviridae que afecta a las focas.
 Parque Deportivo Veracruzano, estadio localizado en Veracruz, México.
 Punto de venta o termina de venta, en inglés Point of Sale.
Es el código de aeropuertos de IATA para el Aeropuerto de Plovdiv, Bulgaria.